Jajva è un toponimo russo che può riferirsi a:
Jajva: fiume della Russia europea, affluente della Kama;
Jajva: città del kraj di Perm'.